Уильям (Уилл) Эдвард Феликс Ходжман (; р. 20 апреля 1969, Хобарт, штат Тасмания, Австралия) — австралийский юрист и политик. С марта 2006 года по январь 2020 года возглавлял тасманийское отделение Либеральной партии Австралии («»). С 31 марта 2014 года по 20 января 2020 года — . В октябре 2017 — марте 2018 года также занимал должность .

Политическая карьера 
На выборах в , проходивших в , Уилл Ходжман, будучи кандидатом от Либеральной партии, был избран от округа Франклин и далее назначен заместителем лидера оппозиции в Палате (то есть второй по величине фракции: Либеральная партия заняла 7 из 25 мест против 14, полученных Лейбористской) Рене Хиддинга.

На  Ходжман был переизбран рекордным в истории Тасмании числом голосов: его поддержали 27 184 избирателя (38,5 % голосовавших в избирательном округе).

14 января 2020 года Уилл Ходжман объявил о своей отставке с постов премьера и лидера тасманийского отделения Либеральной партии Австралии, на которых его сменил казначей штата , а также уходе из Палаты собрания штата. На момент отставки являлся депутатом Палаты с наибольшим сроком службы, наряду с двумя избранными одновременно с ним в 2002 году сопартийцами — Гутвейном и заместителем премьера Джереми Роклиффом.

Семья 
Отец Уильяма —  по делам Столичной территории в правительстве премьер-министра Австралии Малкольма Фрейзера 1980—1983-х годов  (1938—2013). Дед по отцовской линии — президент (1981—1983)   (1909—1997).

Примечания

Ссылки 
 http://www.premier.tas.gov.au/cabinet/will_hodgman
 http://www.parliament.tas.gov.au/history/tasparl/hodgmanwe729.htm 

Премьеры Тасмании
Генеральные прокуроры Тасмании
Выпускники Университета Тасмании
Юристы по алфавиту
Юристы Австралии